Detta är en lista över Bayerns ministerpresidenter.

Bayerns ministerpresidenter

Se även 
 Bayerns regenter

 
Bayerns ministerpresidenter